Polana je krajevno ime.

Slovenija 
 Polana, Hoče-Slivnica, občina Hoče-Slivnica
 Polana, Laško, občina Laško
 Polana, občina Murska Sobota

 v občini Velika Polana
 Mala Polana
 Velika Polana

Avstrija oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Polana, pri Bistrici v Rožu, nem. Polana, občina Bistrica v Rožu
 Polana, pri Štefanu na Zilji, nem. Pölland, občina Štefan na Zilji
ter
 Polane, pri Šentlipšu v Podjuni, nem. Polena, občina Žitara vas

naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška